Раса господ:
 Раса господ — идеологический термин.
 «Раса господ» — фильм 1944 года режиссёра Герберта Бибермана.
 «Раса господ» — фильм 1974 года режиссёра Пьера Гранье-Дефера.
 «Раса господ» (Herrenvolk) — 1-й эпизод 4-го сезона сериала «Секретные материалы».